De wielerwedstrijd Ronde van Slovenië 1999 (Sloveens: "Dirka po Sloveniji 1999") werd verreden van maandag 3 mei tot en met zondag 9 mei in Slovenië. Het was de zesde editie van de rittenkoers, die in 2005 deel ging uitmaken van de UCI Europe Tour (categorie 2.1). De ronde telde zes etappes, voorafgegaan door een proloog van 2,5 kilometer door de straten van Nova Gorica. In totaal gingen 98 renners van start.

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Sprintklassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 1999
1999